Mortadelle, spécialité italienne de charcuterie ;
 Mortadelle vietnamienne, saucisse vietnamienne ;
 Mortadelle de Prato,  saucisson cuit typique de Prato, ville toscane ;

Voir aussi 

 Mortadel
 Mortadella (homonymie)